Венская конвенция — название ряда конвенций, подписанных в Вене, Австрия:

 Венская конвенция о дипломатических сношениях (1961) — нормативно-правовой акт в области дипломатического права.
 Венская конвенция о дорожном движении (1968) — международный договор о стандартизации правил дорожного движения.
 Венская конвенция о дорожных знаках и сигналах (1968) — международное соглашение об унификации дорожных знаков.
 Венская конвенция о праве международных договоров (1969) — международное соглашение об урегулировании вопросов участия государств и международных организаций в общих многосторонних договорах.
 Венская конвенция 1971 года (Конвенция о психотропных веществах) ― договор ООН, направленный на борьбу со злоупотреблениями психотропными веществами и предотвращение их незаконного оборота.
 Венская конвенция по контролю и клеймению изделий из драгоценных металлов (1972) — конвенция об урегулировании правил международной торговли изделиями из драгметаллов.
 Венская конвенция 1980 года (Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров) — международное соглашение об унификации правил международной торговли.
 Венская конвенция об охране озонового слоя (1985) — международный договор, устанавливающий взаимные обязанности государств в области защиты и охраны здоровья людей и окружающей среды от неблагоприятных воздействий, связанных с изменениями в озоновом слое.

См. также 
 Венский договор
 Венский протокол